Bathycrinus är ett släkte av sjöliljor. Bathycrinus ingår i familjen djuphavssjöliljor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Djuphavssjöliljor
Bathycrinus